Илья Федоренко:
*  (род. 1998) — белорусский гребец-байдарочник.
 Федоренко, Илья Анатольевич (род. 1985) — белорусский футболист.

Примечания